Durango (staat), een deelstaat van Mexico
Durango (stad), de hoofdstad van die staat
Durango (Spanje), een stad in Spaans Baskenland
Durango (Colorado), een plaats in de Amerikaanse staat Colorado
Durango (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
Dodge Durango, een type van het automerk Dodge
Durango (raceteam), een raceteam
Durango (strip), een Belgische stripreeks van Yves Swolfs
Durango Sessions, een radioprogramma op Radio Benelux
Durango 95, de auto die in A Clockwork Orange wordt gebruikt